Personen:
 Bruno Brokken, Belgisch hoogspringer
 Corry Brokken, Nederlands zangeres, presentatrice en jurist
 Jan Brokken, Nederlands schrijver

Afleidingen:
 Brokkenmakertheorie, theorie die stelt dat gedrag en persoonlijkheidsstructuur een rol spelen bij slachtoffers van een ongeval
 Redoute Melk en Brokken, voormalige redoute in de Linie van Oostburg
Brokken (hoorspel), Nederlands hoorspel